Liechtensteinische Badminton-Mannschaftsmeisterschaften werden seit 1986 zwischen dem BC Vaduz und dem BC Balzers ausgetragen. Seit 2014 wird der "FL-Cup" nicht mehr zwischen dem BC Vaduz und dem BC Balzers, sondern zwischen den gemeinsamen InterClub-Teams ausgetragen, welche unter dem Namen Team Liechtenstein 1, 2 (bzw. 3) antreten.

Die Titelträger

Weblinks 
badmintoneurope.com

Mannschaft
Liste (Badminton)